Беля́ев () — русская фамилия, образованная от нецерковного имени Беляй. Также топоним.

Известные носители

А 
 Беляев, Айдар Раисович (род. 1965) — российский автогонщик.
 
 
 Беляев, Альберт Андреевич (род. 1928) — советский писатель, журналист и литературовед.
 
 
 Беляев, Антон Вадимович (род. 1979) — российский музыкант, певец и композитор, продюсер.
 Беляев, Афанасий Иванович (1845—1921) — протоиерей, духовник императорской семьи.

Б

В 
 Беляев, Вадим Станиславович (род. 1966) — российский предприниматель.
 Беляев, Валентин Иванович (род. 1937) — советский футболист.
 Беляев, Валерий Иванович (1931—1999) — советский учёный, специалист по математическому моделированию сложных систем в оболочках Земли: атмосфере, гидросфере и техносфере.
 
 
 Беляев, Виталий Александрович (1927—1973) — советский боксёр.
 
 Беляев, Вячеслав Васильевич (1923—2000) — Герой Советского Союза.

Г 
 Геннадий (Беляев) (ум. 1729) — архимандрит Спасо-Андроникова и Чудова монастырей РПЦ.
 Геннадий (Беляев) (1825—1892) — епископ Пермский Древлеправославной Церкви Христовой.
 Беляев, Георгий Михайлович (1913—1994) — российский зоолог-океанолог, доктор наук.

Д 
 Беляев, Денис Александрович (род. 1977) — российский баскетболист.

Е

И 
 
 
 Беляев, Илья Васильевич (1826—1867) — христианский православный богослов, профессор московской семинарии.
 Беляев, Ириней Фёдорович (1914—1943) — Герой Советского Союза.

К 
 Беляев, Кирилл Николаевич (род. 1997) — российский спортсмен, пловец.
 
 Беляев, Куприян Павлович (1904—1981) — старший агроном семеноводческого совхоза «Сибиряк» Министерства совхозов СССР Тулунского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда.

Л 
 Беляев, Лаврентий Семёнович (1911—1943) — Герой Советского Союза.

М 
 
 Беляев, Митрофан Петрович (1836—1903) — русский музыкальный издатель и меценат.
 
 Беляев, Моисей Ануфриевич (1905—1992) — Герой Социалистического Труда.

Н

О 
 Беляев, Осип Петрович (ок. 1763—1807) — стихотворец и писатель.

П

Р 
 Беляев, Раис Киямович — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Набережночелнинского горкома КПСС.
 Беляев, Роман Евгеньевич (род. 1988) — российский футболист.

С 
 Беляев, Савва Иванович (1789—1857) — участник Отечественной войны 1812 года.
 Беляев, Святослав Александрович (1903—1942) — советский кинооператор.
 
 Беляев, Спартак Тимофеевич (1923—2017) — советский физик, научный руководитель Института общей и ядерной физики АН СССР.
 Беляев, Станислав Петрович (род. 1942) — российский спортсмен, тренер по дзюдо и самбо.
 Беляев, Стефан Иванович (после 1665 — предположительно 1720) — русский композитор, государев певчий дьяк.

Т

Ф 
 Беляев, Фёдор Евгеньевич (1867—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Ю

Я 
 Беляев, Яков Дмитриевич (1918—1941) — Герой Советского Союза.



Двойные фамилии 
 Беляев-Гинтовт, Алексей Юрьевич (род. 1965) — российский художник.

Населённые пункты 
 Беляев — хутор в Изобильненском районе Ставропольского края.
 Беляев — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

Другое 
 Беляев — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Беляевск

Примечания